

Alimentation 
 Ladyfinger (ou boudoir), génoise légère et sucrée en forme de gros doigt ;  
 Lady Finger, un cocktail composé de cherry brandy (liqueur de cerises), de gin et de kirsch.

Botanique 
 Okra, une plante légumière à gousses, également connue sous le nom de lady finger dans les pays anglophones ;
 , nom commun des cactus Mammillaria elongata ou Echinocereus pentalophus ;  
 , une variété de banane également connue sous le nom de Sucrier, Sugar banana ou Date banana.

Autres utilisations 
 , une chanson de 1999 de Luscious Jackson ;  
 Ladyfingers, une chanson de l'album  (1965) par Herb Alpert & The Tijuana Brass ;  
 Ladyfinger Peak, autre nom pour le Bubuli Motin, une aiguille de granit au-dessus de la vallée de la Hunza, dans le nord du Pakistan ; 
 Lady finger, des petits pétards, souvent disposés en grappes qui explosent en succession rapide ; 
 Ladyfingers, titre original du film  réalisé par  Bayard Veiller et sorti en 1921.